Копитар може да се односи на:
 Копитари, ред биљоједих унгулатних сисара који се карактеришу непарним бројем прстију
 Копитар (презиме)
 Анже Копитар, словеначки хокејаш
 Јернеј Копитар, словеначки лингвиста и слависта